Tylopathes är ett släkte av koralldjur. Tylopathes ingår i familjen Antipathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Tylopathes